Speedway er betegnelse for flere ting:

 Speedway – en banesport for motorcykler.
 Speedway (sang) – en amerikansk sang, der blev anvendt som titelmelodi i filmen Speedway.
 Speedway (film) – en amerikansk film fra 1968 m. bl.a. Elvis Presley.
 Speedway (album) – Soundtrack med Elvis Presley fra filmen Speedway.
 Speedway Grand Prix – der er Verdensmesterskabet i speedway.